Tagliu-Isulacciu é uma aldeia em Castagniccia, na Córsega. A aldeia chegou a ter noutros tempos até 200 habitantes, mas hoje moram nela apenas umas 60 pessoas.

Tagliu-Isulacciu é a aldeia natal dos irmãos Ghjuvan Francescu e Alanu Bernardini, filhos do escritor em Corso Ghjuliu Bernardini, e integrantes principais do grupo de música corsa I Muvrini.

Córsega